

Personnalités 

 Adama Soumaoro (né ejn 1992), footballeur franco-malien ;
 Idrissa Soumaoro (né en 1949), musicien malien, spécialisé dans l'enseignement de la musique aux aveugles ;
 Marcel Soumaoro, joueur de golf de Côte d'Ivoire.